El término Arne puede referirse a:

 (959) Arne, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Arne, en el condado de Dorset;
 Arne, antigua ciudad griega de Beocia.
 Arne, antigua ciudad griega de Tesalia que posteriormente se llamó Cíero.
 Arne, personaje de la mitología griega.
 Arne Duncan, sociólogo y político estadounidense.
 Arne Garborg, escritor noruego.
 Arne Næss, filósofo noruego.
 Arne Jacobsen, arquitecto y diseñador industrial danés.
 Arne Wilhelm Kaurin Tiselius, bioquímico y Premio nobel sueco.
 Arne Friedrich, futbolista alemán.
 John Arne Riise, futbolista noruego.
 Thomas Augustine Arne, compositor británico.